Улица Венецианова:
 Улица Венецианова — улица в Донецке.
 Улица Венецианова — улица во Львове.
 Улица Венецианова — улица в Москве.